Лыаёль — топоним в Республике Коми:
 Лыаёль (приток Лемъю)
 Лыаёль (приток Седъю)
 Лыаёль — посёлок в муниципальном районе Сосногорск.